María Bonaparte (2 de julio de 1882, Saint-Cloud - 21 de septiembre de 1962, Saint-Tropez), princesa de Grecia y Dinamarca, fue además una escritora y psicoanalista francesa.

Estrechamente vinculada a nivel profesional con Sigmund Freud, con su riqueza contribuyó al sostenimiento y popularidad del incipiente psicoanálisis y ayudó al propio Freud a escapar de la Alemania nazi. Por su matrimonio con el príncipe Jorge de Grecia entró a formar parte de la familia real griega, siendo uno de sus miembros más queridos y peculiares.

Primeros años y vida 
Marie Bonaparte nació en Saint-Cloud, en el departamento de Hauts-de-Seine (Île-de-France). Su madre, Marie-Félix Blanc, falleció pocos días después del nacimiento de Marie, víctima de una trombosis. Su padre fue el príncipe Roland Napoleón Bonaparte, lo que la convertía en sobrina bisnieta de Napoleón Bonaparte. Su abuelo paterno fue el príncipe Pedro Napoleón Bonaparte, hijo del príncipe Luciano Bonaparte y sobrino de Napoleón. Su abuelo materno fue François Blanc, la principal estrella de Montecarlo. Sus íntimos la llamaban Mimi.

El 21 de noviembre de 1907 se casó con el príncipe Jorge de Grecia, en una ceremonia civil celebrada en París. Veintiún días más tarde volvieron a casarse, esta vez en una ceremonia religiosa, en Atenas. A partir de entonces pasó a ser la Princesa María de Grecia y de Dinamarca y, como tal, tuvo dos hijos, el príncipe Pedro de Grecia y la princesa Eugenia de Grecia.

El 2 de junio de 1953, el matrimonio acudió a Londres con motivo de la coronación de la reina Isabel II del Reino Unido. Lo hicieron en representación de Grecia, debido a que no pudo acudir el rey Pablo I de Grecia. Marie era la tía del marido de la nueva reina británica y, por tanto, tía del nuevo Duque de Edimburgo. Curiosamente, Marie se aburrió tanto en la ceremonia de coronación que bromeó sobre la posibilidad de psicoanalizar al señor que estaba sentado al lado de ella, un señor que consiguió entretenerlos durante la velada, explicándoles sus actividades. Veintiocho años después sería presidente de la República Francesa. Ese señor era François Mitterrand.

La princesa y el psicoanálisis 

Marie padecía de frigidez, pero a pesar de esta disfunción sexual, había mantenido relaciones sentimentales con Aristide Briand, primer ministro francés y con Rudolf Loewenstein, discípulo de Sigmund Freud. Este último le recomendó someterse a un tratamiento con el famoso psicoanalista.

Desde entonces, Marie se sintió tan interesada por el psicoanálisis que decidió no solo apoyar económicamente a Freud, sino convertirse ella misma en psicoanalista.

Marie Bonaparte, que ejerció como psicoanalista hasta su muerte en 1962, hizo un gran servicio a la causa del psicoanálisis: protegió a Freud de la irracionalidad de las autoridades nazis alemanas, financió las exploraciones antropológicas de Géza Róheim  y el proyecto que permitiera a James Strachey hacer la primera traducción de las obras completas al inglés (la Standard Edition) y resguardó la correspondencia de Freud a Wilhelm Fliess (aunque Freud sugirió que fuera destruida). Además, Bonaparte formó parte del grupo de doce miembros fundadores de la Societé Psychanalytique de Paris SPP en 1926 y de la Revista francesa de psicoanálisis, la Revue française de psychanalyse, un año más tarde.

La historia de cómo auxilió a Freud y su familia a huir de los nazis se narra en la película Princesa Marie (2004), dirigida por Benoît Jacquot y protagonizada por Catherine Deneuve, como Marie Bonaparte, y Heinz Bennet, como Freud.

Muerte 
Falleció de leucemia en Saint-Tropez. Sus restos fueron incinerados en Marsella y sus cenizas esparcidas en la tumba de su marido en Tatoi, cerca de Atenas.

Títulos y estilos 
 2 de julio de 1882-21 de noviembre de 1907: Princesa María Bonaparte.
 21 de noviembre de 1907-21 de septiembre de 1962: Su Alteza Real la Princesa María de Grecia y Dinamarca.

Distinciones honoríficas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Reino de Grecia).

Ancestros

Obra 
 Topsy - 1940 - una historia de amor acerca de su perro.
 La vida y obras de Edgard Allan Poe - 1949.
 Cinco Libros Copiados - 1952.
 Sexualidad Femenina - 1953.
 En otros idiomas
 Über die Symbolik der Kopftrophäen. Eine psychoanalytische Studie. Conferencia en la Asociación Psicoanalítica del 30 de noviembre de 1927. Internationale Psychoanalytische Vereinigung, Leipzig 1928

 Der Fall Lefebvre. Zur Psychoanalyse einer Mörderin. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Vien 1929

 Marie Bonaparte: Edgar Poe, Etude psychanalytique. Denoel & Steele, Paris 1933; (dt.) Edgar Poe, Eine psychoanalytische Studie. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich 1934; (castellano) La vida y obra de Edgar Allan Poe. 1949

 Edgar Poe. Eine psychoanalytische Studie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984, ISBN 3-518-37092-8

 Topsy. Der goldhaarige Chow. Fischer-Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-596-25150-8 (Bonaparte escribe en este libro sobre su relación con su perro Topsy)

 La mer et le rivage. Selbstverlag, Paris 1939

 Mythes de guerre. Imago Publ. Co. Londres 1946; (ingl.) Myths of War. Imago Publ. Co. Londres 1947

 Les glanes des jours. Imago Publ. Co. Londres 1950

 Chronos, Eros, Thanatos. Imago Publ. Co. Londres 1951

 Monologues devant la vie et la mort. Imago Publ. Co. Londres 1951

 Les glauques aventures de Flyda des Mers (con 13 ilustraciones a color de John Buckland Wright). Imago Publ. Co. 1951

 Psychanalyse et anthropologie. Bibliotheque de psychanalyse et de psychologie clinique. Presses Universitaires de France, Paris 1952

 Derriere les vitres closes. Presses Universitaires de France, Paris 1958

 La sexualité de la femme. Presses Universitaires de France, Paris 1967

 Psychologische Ursachen des Antisemitismus. In Psyche 1992, 46 (12): 1137–1151

 traducciones de la obra de Sigmund Freud
 Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci. Gallimard, Paris 1928

 Ma vie et la psychanalyse. Gallimard, Paris 1930

 Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient (con Dr Marcel Nathan.) Gallimard, Paris 1931

 Délires et reves dans un ouvrage littéraire: La „Gradiva“ de Jensen. Gallimard, Paris 1931

 L’avenir d’une illusion. Denoel & Steele, Paris 1932

 Essais de psychanalyse appliquée (con Mme Edouard Marty.) Gallimard, Paris 1933

 Cinq psychanalyses (con Dr Rodolphe Loewenstein.) Denoel & Steele, Paris 1935

 Métapsychologie. (con Anne Berman.) Gallimard, Paris 1940

Referencias 

 Bertin, Celia, Marie Bonaparte: una vida, Yale University Press, New Haven, 1982. ISBN 0-15-157252-6
 Loewenstein, Rudolf, Drives, Affects and Behavior: Essays in Honor of Marie Bonaparte, 1952

Bibliografía

Enlaces externos 

 Société Psychanalytique de Paris | Marie Bonaparte

Nobles francesas del siglo XIX
Nobles de Grecia del siglo XX
Casa de Bonaparte
Psicoanalistas de Francia
Escritoras de Francia
Sexólogos de Francia
Pacientes de Sigmund Freud
Fallecidos por leucemia
Nobles francesas del siglo XX
Griegas del siglo XX
Fallecidos por cáncer en Francia
Consortes de miembros de la casa de Glücksburg
Nacidos en Saint-Cloud
Fallecidos en Saint-Tropez